Гірі — поняття традиційної японської культури
 ГІРІ («Голос Ісламської Республіки Іран») — іранська державна телерадіокомпанія

Прізвище 
 Стівен Гірі (1797—1854) — англійський архітектор і підприємець
 Джон Уайт Гірі (1819—1873) — американський юрист, політик, масон і генерал армії Півночі
 Варахаґірі Венката Ґірі (1894—1980) — індійський державний діяч
 Тулсі Гірі ( 1928) — непальський політичний діяч середини XX і початку XXI століття
 Ентоні Гірі ( 1947) — американський актор
 Сінтія Гірі ( 1965) — американська акторка
 Аніш Гірі ( 1994) — нідерландський шахіст, гросмейстер (2009)

Топонім 
 Гірі — округ в американському штаті Канзас

Див. також 
 Гиря (значення)